Drogoszewo (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Gostyński, woiwodschap Groot-Polen
 Drogoszewo (Mazovië), een plaats in het Poolse district Wyszkowski, woiwodschap Mazovië
 Drogoszewo (Podlachië), een plaats in het Poolse district Łomżyński, woiwodschap Podlachië